Rue Ladoucette peut désigner :
 Rue Ladoucette, à Metz ;
 Rue Ladoucette, à Drancy.